Сезон ВНБА 2022 — стал 26-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), по окончании которого чемпионом, в первый раз, стала команда «Лас-Вегас Эйсес».

В регулярном чемпионате приняло участие 12 клубов, столько же сколько и в прошлом. 11 апреля в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) на драфте ВНБА 2022 года под первым номером командой «Атланта Дрим» была выбрана свингмен Райн Ховард из университета Кентукки. Под вторым номером на драфте клубом «Индиана Фивер» была выбрана форвард Налисса Смит из Бэйлорского университета.

Регулярный чемпионат стартовал 6 мая матчем между клубами «Вашингтон Мистикс» и «Индиана Фивер», в котором «Мистикс» легко переиграли своего соперника со счётом 84:70. 10 июля на Уинтраст-арене в Чикаго (штат Иллинойс) состоялся матч всех звёзд, в котором команда Эйжы Уилсон разгромила команду Брианны Стюарт со счётом 134:112. MVP этого матча была признана Келси Плам, разыгрывающая «Лас-Вегас Эйсес», которая за 23 минуты, проведённые на площадке, собрала коллекцию из 30 очков, 2 подборов и 3 результативных передач за команду Уилсон. Регулярный сезон в том году закончился 14 августа, MVP которого была признана форвард клуба «Лас-Вегас Эйсес» Эйжа Уилсон. Наставник клуба «Лас-Вегас Эйсес», Бекки Хэммон, была признана тренером года, а Райн Ховард, 1-й номер драфта из «Атланта Дрим» — новичком сезона. Официально сезон 2022 года закончился 18 сентября, когда клуб «Лас-Вегас Эйсес» обыграл в четвёртом матче финальной серии до трёх побед команду «Коннектикут Сан», а MVP финала была признана защитник «Эйсес» Челси Грей.

Регулярный чемпионат

Таблица по конференциям 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Общая таблица чемпионата 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок ВНБА: Эйжа Уилсон, Лас-Вегас Эйсес
 Самый ценный игрок финала: Челси Грей, Лас-Вегас Эйсес
 Новичок года ВНБА: Райн Ховард, Атланта Дрим
 Лучший оборонительный игрок: Эйжа Уилсон, Лас-Вегас Эйсес
 Лучший шестой игрок ВНБА: Брайонна Джонс, Коннектикут Сан
 Самый прогрессирующий игрок: Джеки Янг, Лас-Вегас Эйсес
 Приз за спортивное поведение: Сильвия Фаулз, Миннесота Линкс
 Приз за лидерские качества: 
 Менеджер года: Джеймс Уэйд, Чикаго Скай
 Тренер года: Бекки Хэммон, Лас-Вегас Эйсес

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Брианна Стюарт (Шторм)
 Ф Эйжа Уилсон (Эйсес)
 Ц Кэндис Паркер (Скай)
 З Скайлар Диггинс (Меркури)
 З Келси Плам (Эйсес)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Ннека Огвумике (Спаркс)
 Ф Джонквел Джонс (Сан)
 Ц Сильвия Фаулз (Линкс)
 З Алисса Томас (Сан)
 З Сабрина Ионеску (Либерти)

 Сборная новичков:
 Куин Эгбо (Фивер)
 Налисса Смит (Фивер)
 Шакира Остин (Мистикс)
 Райн Ховард (Дрим)
 Ребека Гарднер (Скай)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Брианна Стюарт (Шторм)
 Эйжа Уилсон (Эйсес)
 Сильвия Фаулз (Линкс)
 Ариэль Аткинс (Мистикс)
 Наташа Клауд (Мистикс)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Алисса Томас (Сан)
 Джонквел Джонс (Сан)
 Эзийода Магбигор (Шторм)
 Габби Уильямс (Шторм)
 Бриттни Сайкс (Спаркс)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2022